Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

30501–30600. • 30601–30700. • 30701–30800. • 30801–30900. • 30901–31000.

Fordítás

További információk 
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája